Idioma ligur puede referirse a

 Antiguo ligur, idioma no-clasificado hablado por los ligures, para algunos de origen indoeuropeo o para otros una lengua no-indoeuropea.
 Moderno ligur, Lengua romance actual de la Liguria, lengua que es conocida usualmente con el nombre de "zeneize" o "zeneise", es decir: "genovés". 
 Idioma de los celtas lepónticos que ocuparon la Liguria, también llamado celto-ligur o lepóntico.